GPT, GPTR, GPTC () – rodzaj działalności polegającej na oferowaniu niewielkich sum pieniędzy za klikanie bądź czytanie bannerów, e-maili i innych form reklamy. Aby wypłacić zarobione pieniądze, należy osiągnąć określoną minimalną sumę pieniędzy, która nierzadko jest zbyt wysoka, by można było ją osiągnąć, nawet pomimo poświęcenia stosunkowo dużej ilości czasu.

Zobacz też 
 autosurf
 surfbar

Reklama internetowa